Karel Záhorský může být:

 Karel Záhorský (skladatel) (1820–1895) – český buditel a hudební skladatel 
 Karel Záhorský (malíř) (1870–1902) – český malíř